Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Roscoe Tanner (finale)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Eddie Dibbs (secondo turno)

 Assente
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1980